Als Zeche Louisenglück wurden in Deutschland mehrere Bergwerke bezeichnet, unter anderem:

 die Zeche Louisenglück (Schwerte) in Schwerte-Westhofen
 die Zeche Louisenglück (Witten) in Witten-Bommern
 die Zeche Louisenglück ins Osten in Witten-Bommern

Siehe auch

 Zeche Vereinigte Louisenglück in Witten-Bommern